Віра Пустова — українська радянська діячка, депутатка Верховної Ради УРСР 4-го скликання.
 Марія Пустова — українська акторка театру, кіно та телебачення.
 Феня Пустова — українська франкознавчиня, член Донецького обласного Товариства української мови імені Т.Г.Шевченка.

Див. також 
 Пустовий

українські прізвища